

Населені пункти та їхні частини
 Конти — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Конти — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Конти — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Конти — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Конти — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Конти — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Конти — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Конти — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Конти — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — село в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Конти — село в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Конти — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Кути (Конти) — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства
 Конти — село в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Конти — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Конти — село в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Конти — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конти — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Конти — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Конти — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Конти — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Конти — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

 Конти — частина міста Радинь-Підляський в Радинському повіті Люблінського воєводства
 Конти — частина міста Шадек у Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Конти — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Конти — частина міста Хшанув у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Конти — частина міста Завадзьке в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Конти — частина міста Радомишль-Великий в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Конти — частина міста Лежайськ у Лежайському повіті Підкарпатського воєводства
 Конти — частина міста Ланьцут у Ланьцутському повіті Підкарпатського воєводства
 Конти — частина міста Риманів у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Конти — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Конти — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Конти — частина міста Лази в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Конти — частина села Сульмиці в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Василів Великий (Василюв-Великий) в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Молодятиче в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Неледєв (Неледев) у гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Кондрати в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Пйотровиці в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Суховоля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Мишковець у гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Докудув-Другий в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Цемно в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Ходлик у гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Сток у гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Хоєнець у гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Стасін-Дольни в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Конти — частина села Боришув у гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — частина села Пшимілув у гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Конти — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — частина села Межинув у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — частина села Дзержаніни в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Фалішевиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ямна в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ольшова в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Струже в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Воля-Марцинковська в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Бжезувка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Шинвалд у гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Смикув у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Жезава в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ломниця-Здруй в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Завада в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Пенковиці в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Подеґродзе в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Дембно в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ліпник у гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ястев у гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Яксиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Камйонна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ушев у гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Пільча-Желіховська в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Рожновиці в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Воля-Дембінська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ричувек у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Розтока-Бжезіни в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Ольшини в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Влосань у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Пшеславиці в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Барановець (Барновець) у гміні Лабова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Бодзанув у гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Поремба-Дзержна в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Конти — частина села Дзежби-Шляхецькі в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — частина села Сіцяж у гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — частина села Собене-Келчевські-Перші в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Конти — частина села Пакослав у гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — частина села Ласиці в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Конти — частина села Юльянполь у гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Конти — частина села Руда в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Бжезувка в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Брень-Осуховський в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Плазувка в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Хотова в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Горличина (Ґорлічина) в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Ґавлушовіце в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Божа-Воля в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Грабівка (Ґрабувка) в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Поднебиле в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Дильонґувка в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Воля-Оталенська в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Тушув-Народови в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Гвозниця Горішня (Ґвозьниця-Ґурна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Ґліник-Заборовський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Бистшиця в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Гвозниця Долішня (Ґвозьниця-Дольна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Вулька-Гижненська в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Вжави в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Гута-Пшедборська в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Ґліни-Мале в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Жапалів (Запалув) у гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Ходачув у гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Пораж у гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Вилюв у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Нехобж у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Блоне в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Келкув у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Кшивди в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Конти — частина села Волкуни в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Конти — частина села Кубжани в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Конти — частина села Ґлазиця в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Конти — частина села Біскупиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Конти — частина села Петшиковиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Конти — частина села Лодиґовиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Конти — частина села Бествіна в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Конти — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Конти — частина села Вуйча в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — частина села Радзанув у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — частина села Млодзави-Мале в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — частина села Ґозьдзелін у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — частина села Воля-Лаґовська в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Конти — колонія в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Конти — осада в гміні Чорштин Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Конти — осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Конти — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конти — осада в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конти — осада в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Конти — лісова осада в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Конти — лісова осада в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки